Home – Zuhause bei Tip & Oh (Alternativtitel: Home: Abenteuer mit Tip und Oh, Originaltitel: Home: Adventures with Tip & Oh) ist eine US-amerikanische Comedyserie, die seit 2016 produziert wird. Die Serie ist der Fortsetzung des Animationsfilms Home – Ein smektakulärer Trip von DreamWorks Animation und basiert auf der Buchvorlage von Adam Rex.

Handlung 
Das menschliche Mädchen Tip und der unbedarfte Außerirdische Oh werden Freunde und erleben gemeinsam viele Abenteuer, in einer Welt, in der beide Spezies zusammenleben. Dabei werden die beiden immer von Unterschieden zum jeweils anderen verunsichert, lernen aber damit umzugehen und sich gegenseitig zu helfen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2016 von DreamWorks Animation und Titmouse unter der Regie von Tim Johnson in den Vereinigten Staaten produziert. Dabei sind bisher 3 Staffeln mit 39 Doppelfolgen entstanden. Die Musik stammt unter anderem von Alexander Geringas und Rihanna. Erstmals wurde die Serie am 29. Juli 2016 auf dem Video-on-Demand-Dienst Netflix ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung im Fernsehen fand am 20. Februar 2017 auf Super RTL statt.

Synchronisation

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 
 
 

Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Kinder- und Jugendfernsehserie
Comedy-Fernsehserie
Zeichentrickserie
Netflix